Georg Koester oder Georg Köster ist der Name folgender Personen:

* Georg Koester (Maler) (1812–1893), deutscher Maler 
 Georg Köster (Mediziner) (1867–1932), deutscher Neurologe